La Cigale est une société musicale établie sur la commune de Morcenx-la-Nouvelle, dans le département français des Landes.

Présentation
À ce jour, la société La Cigale est composée d'un orchestre d'harmonie, d'un orchestre des jeunes de l'école de musique et d'une banda : Los Alegrios. Elle a tissé de nombreux liens d'amitié avec d'autres sociétés en France et à l'étranger.
La société musicale est aujourd'hui composé d'environ 80 membres. Elle se représente à de nombreuses reprises dans l'année au niveau du département des Landes et aussi à l'extérieur.

Historique
La Cigale de Morcenx est fondée en 1882. Pendant de nombreuses années, elle ne comporte qu'une harmonie et une école de musique, qui assure le renouvellement des musiciens. En 1950, elle devient municipale, et une batterie-fanfare vient s'y ajouter, les deux formations étant placées sous la direction d'un même chef. 

C'est depuis cette époque que La Cigale connaît son véritable développement, sous la direction de Monsieur André Saussède jusqu'en 1977, Monsieur André Lassus jusqu'en 1983 et Daniel Amoré. C'est ensuite Henri Laborde qui en prend la direction jusqu'en 2008, et Laurent Labaigt qui lui succède en 2008. Il est à ce jour directeur à la fois du Conservatoire de Morcenx (autrefois École de Musique), du Secteur Nord des Landes et de La Cigale.

Notes et références

Musique dans les Landes
Morcenx
Association ou organisme ayant son siège dans les Landes
Morcenx
Enseignement de la musique